Gary Anderson (1939) amerikai kétszeres olimpiai bajnok sportlövő
Gary Anderson (1967) új-zélandi kerékpárversenyző
Gary Anderson (1969) kanadai úszó
Gary Anderson (1970) kétszeres világbajnok skót dartsjátékos